{{Zawody infobox
 |nazwa                = Mistrzostwa Świata w Kolarstwie Szosowym 1959
 |ikona                = 
 |poprzednie           = 1958
 |następne             = 1960
 |grafika              = Bundesarchiv Bild 183-39466-0005, Gustav-Adolf "Täve" Schur.jpg
 |podpis grafiki       = Dwukrotny mistrz świata w wyścigu ze startu wspólnego amatorów (1958, 1959) – Niemiec Gustav-Adolf Schur
 |data                 = 15–16 sierpnia 1959
 |gospodarz            = Zandvoort, HolandiaRotheux-Rimière, Belgia
 |miejscowość          = 
 |organizator          = UCI
 |liczba konkurencji   = 3
 |liczba zawodników    = 
 |liczba reprezentacji = 
 |commons              = Category:1959 UCI Road World Championships
 |www                  = 
}}
32. Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym – zawody kolarskie, które odbyły się w dniach 15–16 sierpnia 1959 w holenderskim mieście Zandvoort (wyścigi ze startu wspólnego mężczyzn) oraz belgijskiej miejscowości Rotheux-Rimière (wyścig ze startu wspólnego kobiet). Jedynie Niemiec Gustav-Adolf Schur w wyścigu ze startu wspólnego amatorów zdołał obronić tytułu mistrza świata.

Bardzo nieudany był start reprezentantów Polski, bowiem nie tylko nie zdobyli oni żadnego medalu, ale nikomu nie udało się zająć miejsca w pierwszej dziesiątce. Najlepszym osiągnięciem było zajęcie 13. miejsca przez Tadeusza Wieruckiego w wyścigu ze startu wspólnego zawodowców.

Kalendarium zawodów

Reprezentacja Polski 
Do mistrzostw świata Polski Związek Kolarski zgłosił 6 zawodników w dwóch konkurencjach (bez wyścigu ze startu wspólnego kobiet).

Medaliści

Szczegóły

Tabela medalowa

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 

Mistrzostwa świata w kolarstwie szosowym
1959 w kolarstwie
1959 w Europie
1959 w Holandii
1959 w Belgii
Kolarstwo w Holandii
Kolarstwo w Belgii